Єврохокейтур 2005–2006 () — 10-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Чеський Кубок пойштовни

Кубок Кар'яла

Кубок РОСНО

Хокейні ігри LG

Підсумкова таблиця Євротуру

Фінали 
 1 місце

 3 місце

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокейні змагання у Фінляндії
Хокей у Росії‎
Хокей у Швеції‎
2005 у хокеї з шайбою
2006 у хокеї з шайбою